Por que amamos (Why we love, em inglês) é um livro de Helen Fisher, publicado em 2004 que aborda de forma científica a origem do amor.

Capítulos

Ver também 
Divulgação científica
Helen Fisher
Amor

Livros de 2004
Livros de antropologia